Напальчник
  — принадлежность для защиты рук от воздействия кислот и щелочей, а также при контакте с деталями приборов
 Напальчник — один из подвидов наручников, надеваемый на большие пальцы рук
 Напальчник — принадлежность для защиты руки при стрельбе из олимпийского лука